Mužská dvouhra Gazprom Hungarian Open 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do singlové soutěže budapešťského tenisového turnaje nastoupilo dvacet hráčů. Jednalo se o premiérový ročník hraný v areálu Nemzeti Edzés Központ na otevřených antukových dvorcích.

Ve druhém kole odvrátil nejvýše nasazený hráč a světová čtrnáctka Lucas Pouille dva mečboly Čecha Jiřího Veselého. K zisku bodu mu v obou případech dopomohl přímý bod ze servisu.

Vítězem se stal Francouz Lucas Pouille, jenž ve finále zdolal britského kvalifikanta Aljaže Bedeneho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tenisový turnaj mužů v Budapešti
ATP World Tour 2017